У́лица Геро́ев Ко́смоса — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Героев Космоса — улица в Нижнем Новгороде

Украина 

 Улица Героев Космоса — улица в Киеве

См. также 

 Улица Героев
 Улица Космонавтов
 Аллея Космонавтов
 Набережная Космонавтов — улица в Саратове
 Проспект Космонавтов
 Площадь Космонавтов